Shehata ist der Familienname folgender Personen:

 Abdel-Rahim Shehata (* 1940), ägyptischer Politiker
 Hassan Shehata (* 1949), ägyptischer Fußballtrainer
 Nabil Shehata (* 1980), deutsch-ägyptischer Dirigent und Kontrabassist